Grövelsjön, Dalarna kan avse:
 Grövelsjön, en ort i Dalarna
 Grövelsjön (sjö), en insjö i Dalarna.